Ґлод (Hlǫð) — легендарний король ґунів.

 Глод () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Мороєнь.
 Глод () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Лапош.
 Глод () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Алмашу-Маре.
 Глод () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Стримтура.
 Глод () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Гилгеу.